Фіона Ферро повинна була захищати титул, але відмовилася від участі через виступ на Олімпіаді.

Деніелл Коллінз виграла свій перший  титул WTA, здолавши в фіналі Олену-Габріелу Русе з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання

Зовнішні посилання
 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Internazionali Femminili di Palermo - Singles
2021 Singles